Cabello kan som auktorsförkortning betyda:

 Marta N. Cabello
 Marta Noemí Cabello

Robotskapade auktorsförkortningar